, un mot anglais qui peut être traduit en français par rugissement, peut faire référence à :
 Roar, un film de Noel Marshall sorti en 1981 ;
 Roar, une chanson de Katy Perry sortie en 2013.
 Roar : La légende de Conor, une série de télévision de 13 épisodes produite en 1997. Avec Heath Ledger dans le rôle du héros Conor.
ROAR, ou Russian Oppositional Arts Review, un magazine culturel russe.

Références 

Homonymie de titre